

Patronyme 

 Joseph-Barnabé Saint-Sevin dit L'Abbé le Fils (1727–1803), un compositeur et violoniste français ;
 Maurice L'Abbé (1920-2006), un universitaire et mathématicien canadien ;
 Moe L'Abbé (Maurice Joseph L'Abbé) (1947-), un ancien professionnel hockey sur glace joueur de la Ligue nationale de hockey ;
 Sonnet L'Abbé, poète canadien, éditeur, professeur et critique.

Toponyme 

Canada
 Rivière L'Abbé (rivière Métabetchouane), un affluent de la rive est de la rivière Métabetchouane, coulant dans Saint-André-du-Lac-Saint-Jean et Chambord (Québec), dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 Ruisseau L'Abbé, un affluent de la rivière Pikauba, qui coule dans Lac-Ministuk, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Québec ;

France
 Buigny-l'Abbé, une commune dans la Somme département en Hauts-de-France dans le nord France ;
 canton de Pont-l'Abbé, une division administrative du Finistère département, nord-ouest France ;
 Camblain-l'Abbé, une commune dans le Pas-de-Calais département dans le Hauts-de-France, région de France ;
 Fontaine-l'Abbé, une commune en Eure département en Normandie région dans le nord de France ;
 Hesdin-l'Abbé, une commune dans le Pas-de-Calais département dans les Hauts-de-France région de France ;
 Méricourt-l'Abbé, une commune dans la Somme département dans Hauts-de-France dans le nord France ;
 Pont-l'Abbé, une commune dans le Finistère, département de Bretagne dans le nord-ouest France ;
 Pont-l'Abbé-d'Arnoult, une commune, en Charente-Maritime département en sud-ouest France ;
 Stade de l'Abbé-Deschamps, le domicile du club de football AJ Auxerre, à Auxerre, France ;

Jersey
 Vingtaine du Mont à l'Abbé, une des six vingtaines de la paroisse de Saint Helier dans les Channel Islands de Jersey.

Arts 
 L'Abbé, un roman historique de Walter Scott, publié en 1820
 L'Abbé Jules, un roman écrit par le journaliste, romancier et dramaturge français Octave Mirbeau, et publié par Ollendorff en 1888
 L'Abbé C. (1950), le premier roman publié de Georges Bataille
 Hiver 54, l'abbé Pierre, un film français de 1989, réalisé par Denis Amar, avec Lambert Wilson et Claudia Cardinale